Джунгли — название ряда документальных и приключенческих фильмов:

 Джунгли (фильм, 2003) — документальный фильм с Шарлоттой Уленбрук
 Джунгли (фильм, 2004) — документальный фильм Руперта Баррингтона
 Джунгли (фильм, 2012) — российская приключенческая комедия
 Джунгли (фильм, 2017) — австралийский биографический фильм Грега Маклина